28-й чемпионат России по мини-футболу прошёл в период с 18 октября 2019 года по август 2020 года. 10 команд были разбиты на две конференции "Запад" и "Восток".

Чемпионат проходил в два круга (дома и в гостях).

Защищал титул чемпиона страны мини-футбольный клуб «Аврора».

плей-офф выходят команды занявшие 1-4 места каждой конференции.

3 апреля 2020 года, в связи карантинными мерами из-за пандемии COVID-19 Ассоциация мини-футбола России сообщил о приостановке проведения «Чемпионата России по мини-футболу (футзалу) среди женских команд» сезона 2019-2020 гг. до 31 мая 2020 года включительно. Возобновить Чемпионат с момента отмены Правительством РФ всех установленных ограничений и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Участники

Конференция «Запад»

Конференция «Восток»

Таблицы регулярного чемпионата

"Запад"

"Восток"

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи

Ответные матчи

Примечания 

Чемпионаты России по мини-футболу среди женщин
Чемпионаты России в 2019 году
Чемпионаты России в 2020 году
2019 год в мини-футболе
2020 год в мини-футболе